Елиът може да се отнася за:
 Хора
 Даниел Жиро Елиът (1835 – 1915), американски зоолог
 Денъм Елиът (1922 – 1992), английски актьор
 Джеймс Елиът (р. 1939), американски писател
 Джо Елиът (р. 1959), американски музикант
 Джордж Елиът (1819 – 1880), английска писателка
 Крис Елиът (р. 1960), американски актьор
 Миси Елиът (р. 1971), американска певица
 Ралф Нелсън Елиът (1871 – 1948), американски икономист
 Рамблин Джак Елиът (р. 1931), американски певец
 Томас Стърнз Елиът (1888 – 1965), американско-британски писател

 Други
 Елиът (род), виден род от Бостън, Съединените щати